Fāmenīn kan syfta på följande platser:

Iran 

 Fāmenīn (kommunhuvudort i Iran), Hamadan, 
 Shahrestān-e Fāmenīn, kommun, Hamadan, 

Robotskapade Iranförgreningar